Welvingsklep, een onderdeel van een vliegtuigvleugel
Flap (fonetiek), een soort medeklinker
Flap (lichttechniek), een lichtklep bij een theaterlamp
Flap (film), Amerikaanse film uit 1970